

Muzyka 
 „Celebrate (singel Darii Kinzer)” – singel Darii Kinzer z 2011 roku
 „Celebrate (singel Whitney Houston i Jordin Sparks)” – singel Whitney Houston i Jordin Sparks z 2012 roku
 „Celebrate (singel Miki)” – singel Miki z 2012 roku
 „Celebrate” – utwór Alana Walkera z 2012 roku
 „Celebrate (utwór muzyczny Piera Esteriore)” – singel Piera Esteriore i The MusicStars